Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Reinick – gdański kupiec i samorządowiec
 Robert Reinick – niemiecki malarz i poeta